Sphaeromides är ett släkte av kräftdjur. Sphaeromides ingår i familjen Cirolanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Sphaeromides